Бурсук — фамилия и топоним:

Фамилия 
  (род. 1997) — молдавский футболист.
 Бурсук, Виктор Иосифович (род. 1958) — заместитель главнокомандующего Военно-Морского флота Российской Федерации по вооружению, вице-адмирал.

Топоним 
 Бурсук — село в Ниспоренском районе Молдавии.
 Бурсук — село в Флорештском районе Молдавии.